Святошинское кладбище () — киевский некрополь, расположенный на Кольцевой дороге в районе Святошино.

На территории кладбища находится церковь блаженной Ксении Петербургской (УПЦ (МП)). Особенностью кладбища является множество могил духовных лиц, а также известных деятелей авиации. Также есть братские могилы, где похоронены воины, погибшие в боях за Киев в 1943 году.

Закрытое для новых захоронений, разрешено только подзахоронение в семейную могилу.

Известные захоронения 
 Котельников, Михаил Фёдорович
 Пушина, Федора Андреевна
 Фалин, Алексей Иванович
 
 
 Ковернинский, Евфимий Павлович
 Ружицкий, Константин Иванович

Литература 
 Київ. Історична енциклопедія. 1917—2000 рр.

Примечания

Ссылки 
 Святошинське кладовище м. Києва 

Кладбища по алфавиту